Bleggio steht für:

 Bleggio, eine Landschaft in den Äußeren Judikarien in der Provinz Trient, Region Trentino-Südtirol
 Bleggio Inferiore, eine Fraktion der Gemeinde Comano Terme
 Bleggio Superiore, eine italienische Gemeinde in der Provinz Trient, Region Trentino-Südtirol